Bargalló ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando María Bargalló (* 1954), argentinischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Modesto Bargalló (1894–1981), spanisch-mexikanischer Lehrer der Naturwissenschaften, Biologe, Chemiker und Chemiehistoriker

Siehe auch:
 Bargallo